LMTK3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 460 амінокислот, а молекулярна маса — 153 661.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у мембрані, клітинних відростках, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Протеїнкінази